Geächtet steht für:
 Geächtet (1911), deutscher Spielfilm von Adolf Gärtner
 Geächtet (1943), US-amerikanischer Western
 Geächtet (Fernsehserie), US-amerikanische Westernserie (1965–1966)
 Geächtet (Schauspiel), Schauspiel von Ayad Akhtar

Siehe auch:
 Geächteter